Supercoppa polacca 2012 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa polacca 2012 – torneo di pallavolo maschile